Prawo:
 Eksces (prawo) – przekroczenie granic kontratypu, np. obrony koniecznej (zobacz też hasło ekscedent), albo zakresu porozumienia we współsprawstwie.

Matematyka:
 Nadmiar sferyczny – w geometrii eliptycznej nadwyżka sumy kątów w trójkącie sferycznym ponad 180°.